Abel Sánchez puede referirse a:

Abel Sánchez, novela de Miguel de Unamuno.

Abel Sánchez, película de 1946 basada en la novela homónima de Unamuno.
Abel Sánchez, entrenador de boxeo mexicano.